Monastero di San Giuseppe ora chiesa di San Giuseppe (Ripacandida)
 Monastero delle Cappuccine di san Giuseppe a Lugano
 Monastero di San Giuseppe ad Avila

Pagine correlate
 Basilica di San Giuseppe
 Cattedrale di San Giuseppe
 Chiesa di San Giuseppe
 Convento di San Giuseppe
 Oratorio di San Giuseppe
 Santuario di San Giuseppe